Mužská dvouhra Sofia Open 2021 probíhala na přelomu září a října 2021. Do singlové soutěže sofijského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráčů. 

Obhájcem titulu byl Ital Jannik Sinner, který v roli nejvýše nasazeného titul obhájil, když ve finále přehrál francouzskou turnajovou dvojku Gaëla Monfilse dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. V probíhající sezóně si připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo jeho čtvrtý titul na okruhu ATP Tour. Bodový zisk 250 bodů ho vrátil do boje o premiérovou účast na závěrečném Turnaji mistrů, když mu na poslední postupové místo po turnaji chybělo 270 bodů. Monfils postoupit do finále turnaje na okruhu ATP 17. rok po sobě, což po 18 sezónách Nadala činilo druhou nejdelší aktivní takovou šňůru.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Sofia Open
ATP Tour 2021